Sezon 2007/2008 był 17. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna NK Domžale.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii
2007 w Słowenii
2008 w SłoweniiV